Санта-Крус-дель-Ретамар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 130 км². Население — 2998 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 MAP
 Foro dedicado a Santa Cruz del Retamar

Муниципалитеты Толедо